Ирпе́нская у́лица () — улица в Святошинском районе города Киева, жилые массивы Академгородок (первые номера) и Беличи (последние номера). Пролегает от Серповой  до Чернобыльской улицы.

Ирпенскую улицу пересекают улица Семашко и проспект Академика Палладина. На участке между ними имеется перерыв в пролегании улицы. В 2008 году  на пересечении  улицы Ирпенской с проездной частью проспекта Академика Палладина планировалось строительство пешеходного перехода, поскольку на этом участке проспекта случалось большое число аварий со случаями смерти пешеходов, но проект так и не был осуществлен.

История 
Возникла в 1920-х годах под названием 45-я Новая. Современное название в честь города Ирпень — с 1944 года.

Учреждения 
 Средняя общеобразовательная школа № 288 (№ 68-а)
 Беличанский торговый центр (№ 76)

Изображения

Литература

Примечания

Ссылки 
 Список домов по Ирпенской улице
 Ирпенская улица на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Киева